Frenchie désigne de manière familière un français. Il peut également désigner :

Personne 
 Jeff Francoeur, a pour surnom Frenchy.
 Jean Gagné, a pour surnom Frenchy Martin.

Autre 
 Frenchie, un méchant dans l'univers Marvel.
 le bouledogue est parfois appelé frenchie.
 La Femme sans loi a pour titre anglophone Frenchie.